Plusieurs navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Seahorse, du nom de l'hippocampe en anglais.

 Seahorse, un navire capturé en 1626 et dont les archives ne parlent plus après 1635.
 Seahorse, une chaloupe capturé en 1654 puis revendue en 1655.
 Seahorse, un brûlot de 10 canons acheté aux Hollandais en 1694 puis utilisé comme ravitailleur et enfin coulé en 1698.
 Seahorse, un navire de 24 canons lancé en 1694 et détruit en 1704.
 Seahorse, un navire de 14 canons lancé en 1709 et détruit en 1711.
 Seahorse, un navire de 20 canons lancé en 1712, reconstruit en 1727 puis détruit en 1748.
 Seahorse, un navire de 24 canons lancé en 1748 et détruit en 1784.
 Seahorse, un navire de 38 canons lancé en 1794 et détruit en 1819.
 Seahorse, un navire de 46 canons lancé en 1830, converti en frégate à vapeur en 1847, puis en bombarde en 1856. Il fut renommé Lavinia en 1870 et servit au transport de charbon jusqu'à sa vente en 1902.
 Seahorse, sous-marin de  lancé en 1932 et coulé en 1940.

Notes et références 

Seahorse